Нэстасе () — румынская фамилия. Известные носители:

 Нэстасе, Адриан (род. 1950) — румынский политик.
 Нэстасе, Андрей Андреевич (род. 1975) — молдавский политик.
 Нэстасе, Василий Андреевич (род. 1963) — молдавский политик, журналист.
 Нэстасе, Илие (род. 1949) — румынский теннисист.